ATAD2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-ій хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 390 амінокислот, а молекулярна маса — 158 554.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки